Анато́лий Миха́йлович Са́харов: Сахаров, Анатолий Михайлович (1923—1978) — советский историк.
 Сахаров, Анатолий Михайлович (1931—2021) — шахтёр, Герой Социалистического Труда (1980).